2-je Nikolskoje () – nazwa toponimów w Rosji

 2-je Nikolskoje – wieś w obwodzie woroneskim
 2-je Nikolskoje – wieś w rejonie kastorieńskim obwodzie kurskim
 2-je Nikolskoje – wieś w rejonie miedwieńskim obwodzie kurskim
 2-je Nikolskoje – wieś w rejonie timskim obwodzie kurskim